Гималия:

 Гималия — нимфа с Родоса.
 Гималия — один из крупнейших нерегулярных спутников Юпитера, известный также как Юпитер VI.